Седьмой этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2008/09 годов прошёл на катке Гунда-Ниман-Штирнеман-Халле в Эрфурте, Германия с 30 января по 1 февраля 2009 года.

Календарь

Победители и призёры

Среди мужчин

Среди женщин

Источники 

Кубок мира по конькобежному спорту 2008/2009